Berthold Bádenský (Berthold Fridrich Vilém Arnošt August Jindřich Karel; 24. února 1906, Karlsruhe – 27. října 1963, Spaichingen) byl od roku 1928 hlavou rodu Zähringů, který vládl Bádenskému velkovévodství. Po zranění ve Francii byl vyloučen z nacistického Wehrmachtu.

Život 
Berthold se narodil jako jediný syn prince Maxmiliána Bádenského a jeho manželky Marie Luisy Hannoverské. 17. srpna 1931 se jako pětadvacetiletý v Baden-Badenu oženil s princeznou Teodorou, dcerou prince Ondřeje Řeckého a Dánského a princezny Alice z Battenbergu. Sňatek z něj učinil švagra prince Filipa Řeckého a Dánského, který se v listopadu 1947 stal vévodou z Edinburghu.

S manželkou Teodorou měl tři děti:
 Markéta Bádenská (14. července 1932 – 15. ledna 2013), ⚭ 1957 Tomislav Jugoslávský (19. ledna 1928 – 12. července 2000), roku 1981 se rozvedli
 Maxmilián Ondřej Bádenský (* 3. července 1933), ⚭ 1966 Valerie Rakousko-Toskánská (* 23. května 1941), arcivévodkyně rakouská
 Ludvík Bádenský (* 16. března 1937), ⚭ 1967 Anna von Auersperg-Breunner (* 15. prosince 1943)

Úmrtí 
Berthold zemřel 27. října 1963 ve věku 57 let ve Spaichingenu. Seděl v autě se svým synem, když náhle zemřel na akutní zdravotní problém, pravděpodobně na infarkt. Titulárním markrabětem a hlavou rodu se poté stal jeho syn Max.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 24. února
Narození v roce 1906
Narození v Karlsruhe
Úmrtí 27. října
Úmrtí v roce 1963
Zähringenové
Bádenští princové
Muži